Bailen kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bailén (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Bailén (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar